Allerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Allerup (Hellevad Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hellevad Sogn
 Allerup (Allerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Allerup Sogn
 Allerup (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Broby Sogn
 Allerup (Sneum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sneum Sogn
 Allerup (Toftlund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Toftlund Sogn
 Allerup (Tuse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tuse Sogn